Царенко — украинская фамилия.

Известные носители 
 
 Царенко, Вера Петровна (1940—2022) — учёный в области плодоводства, член-корреспондент РАН.
 Царенко, Лаврентий Иванович (1914—1976) — Герой Советского Союза.
 Царенко, Максим Владимирович (род. 1975) — украинский журналист, спасший 10 детей.
 Царенко, Сергей Васильевич (род. 1961) — реаниматолог, доктор медицинских наук, профессор факультета фундаментальной медицины МГУ.

См. также